Ernst Perabo – compositore e pianista statunitense di origini tedesche
Ivo Perabó – pilota automobilistico argentino
Piper Perabo – attrice statunitense